Plac Konfederacji (littéralement : place de la Confédération) est une place située dans l'arrondissement de Bielany à Varsovie.

Références

Liens externes 

Konfederacji